Hans Munk kan syfta på:

* Hans Munk (1770–1848), norsk läkare
 Hans Munk (1834–1864), norsk jurist